Iwankiwci (rejon berdyczowski)
 Iwankiwci (rejon gródecki)
 Iwankiwci (rejon nowouszycki)
 Iwankiwci (rejon starosieniawski)
 Iwankiwci (rejon łanowiecki)